Sherrington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Bob Sherrington (1902-1966), homme politique australien
Charles Scott Sherrington (1857-1952), prix Nobel de médecine anglais
Chris Sherrington (né en 1983), judoka anglais
David Sherrington (né en 1961), joueur de cricket anglais
George Sherrington (1890-1977), directeur et gérant de football anglais
Georgina Sherrington (née en 1985), actrice anglaise
John Sherrington (né en 1958), évêque auxiliaire anglais

Toponyme

Saint-Patrice-de-Sherrington, municipalité de Montérégie

Sherrington, village du Wiltshire

Voir aussi
Sherington, village du Buckinghamshire, Angleterre

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme